Вайвари:

 Вайвари — район латвийского города-курорта Юрмалы в 30 км от Риги.
 Вайвари — остановочный пункт в Юрмале на электрифицированной железнодорожной линии Торнякалнс — Тукумс II.